Муха́ммад (Муха́ммед, Мехме́д) ибн (бин) Сулейма́н (Сулима́н, Салма́н) — различные транскрипции арабского имени . Известные носители:
 Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (род. 1985) — заместитель наследного принца Саудовской Аравии, сын короля Салмана.
 Мухаммед ибн Сулейман — настоящее имя поэта и мыслителя XVI века из Ирака, известного под литературным псевдонимом Физули.
  — главнокомандующий армией Аббасидского халифата; жил в 800—900-х годах.
  — учёный.

См. также 
 Шехзаде Мехмед (в арабских источниках известен как ) — старший сын османского султана СулейманаI Великолепного и его жены Хюррем Султан.